Crespinesi – abitanti di Crespina Lorenzana
Crespinesi – abitanti di Crespina
Crespinesi – abitanti di Crespino